Edwardsville kan syfta på:

 Edwardsville, Alabama
 Edwardsville, Illinois
 Edwardsville, Kansas
 Edwardsville, Pennsylvania